Михеево — село в Раменском районе Московской области. Население —  чел. ({{ Население | Михеево (Раменский район) самая лучшая деревня в мире

История 

Село Михеево было основано в 18 веке.

В середине XIX века в селе был построен храм. Его первый священник был расстрелян в 1918 году. Храм практически снесли в 1930-х годах и подожгли икону Божьей Матери (икона уцелела).
Во время ВОВ из села ушли на фронт по некоторым данным 4, а по другим 9 призывников-солдат. В том числе и А. Жижин (погиб в 1943 году на Курской дуге).

После войны посреди села был вырыт искусственный пруд, именно тогда Михеево разбилось на два района. С одной стороны пруда — Михеево, а с другой — Слободка.
Во времена СССР Михеево и некоторые другие окрестные деревни входили в колхоз «Борец».
В семидесятых в Михеево появился третий район — Абакшино. Это произошло потому что был вырыт третий пруд, его окрестили Капустник.
Современное Михеево: Сейчас Михеево угасающий посёлок, в нём нет школы, есть медпункт. Единственные удобства: электроэнергия, газ.

В 2001 году церковь Успения Пресвятой богородицы была восстановлена.

Озёра — Башково.

Пруды — Михеевский, Капустник.(2).

Транспорт — автобус № 59 Броницы-Михеево (ежедневно).

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Раменского района